Plateau des Capucins est un nom de lieu qui peut désigner :

 Les Ateliers du Plateau des Capucins (Brest), un ancien site de l'Arsenal de Brest reconverti en centre culturel.

 L'une des composantes des Hauts de Saint-Aubin, un des quartiers nord d'Angers